Ла́герквист () — фамилия шведского происхождения.

Известные носители:
 Лагерквист, Анна (род. 1993) — шведская гандболистка.
  — шеф-редактор компьютерного журнала CLOAD.
 Лагерквист, Клас-Ингвар (род. 1944) — шведский астроном.
 Лагерквист, Маргарета София (1771—1800) — шведская оперная певица и актриса.
 Лагерквист, Пер (1891—1974) — шведский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1951).

См. также 
  (1983 CL) — астероид главного пояса, открытый в 1983 году.